Samangan pode se referir a:

 Samangan - nome alternativo da cidade de Aybak, no Afeganistão
 Samangan (província) - província do Afeganistão, cuja capital é Aybak

Desambiguação